Begonia – genere di piante della famiglia Begoniaceae (vedi anche Specie di Begonia)
 943 Begonia – asteroide della fascia principale